vai nyelv, afrikai nyelv
 vai nép

Egyéb
 Vai, tengerpart Kréta szigetén, Európa legnagyobb pálmaerdeje